Wensheng bezeichnet:

 Wensheng, Stadtbezirk (文圣区) der bezirksfreien Stadt Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Wensheng (Jiangyou), Gemeinde (文胜乡) der kreisfreien Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Wensheng (Shehong), Gemeinde (文升乡) der kreisfreien Stadt Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan.